Angus Macfadyen – attore scozzese
 Matthew Macfadyen – attore britannico
 Willie MacFadyen – calciatore e allenatore di calcio scozzese, attaccante